Almas ( „Diamant“) bzw. englisch transkribiert Almaz steht für:

 einen Kreuzer der Kaiserlich-Russischen Marine, Almas (Schiff)
 einen sowjetischen Raumstationstyp, siehe Saljut und Almas (Raumstation)
 einen sehr hell gefärbten und von besonders alten Beluga-Stören stammenden Kaviar
 eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Tocantins, siehe Almas (Tocantins)
 ein Dorf in Ostkroatien, siehe Aljmaš
 mehrere Orte in Rumänien, siehe Almaș
 einen Zufluss des Someș in Rumänien, siehe Almaș (Fluss)
 Almas – Waffenführungs- und Einsatzsystem (FüWES)/ Gefechtsführungssystem der Staaten des Warschauer Paktes
 Almas oder Alma (mongolisch: Wildmensch): ein angeblich in Asien vorkommendes, Yeti-artiges Wesen, siehe Alma (Kryptozoologie)
 ein Album des Rappers Kurdo, siehe Almaz
 ein Lied von Randy Crawford, siehe Almaz (Lied)

Almas ist der Familienname folgender Personen:

 Andrade Almas (* 1989), bürgerlich Manuel Alfonso Andrade Oropeza, mexikanischer Wrestler
 Deniz Almas (* 1997), deutscher Leichtathlet
 Josef Almas (1896–1948), deutscher Schauspieler
 Maria Almas-Dietrich (1892–1971), geborene Maria Dietrich, deutsche Kunsthändlerin
 Naif Almas (* 2000), saudi-arabischer Fußballspieler

Siehe auch:

 NPO Almas, ein ehemaliger russischer Rüstungskonzern
 heute fusioniert zu Almas-Antei